Franz Keller (psycholoog), Zwitsers psycholoog
 Franz Keller (skiër), Duits Noordse combinatieskiër